Nassaustraat (Antwerpen)
 Nassaustaat (Haarlem)
 Nassaustraat (Maarssen)
 Nassaustraat (Venlo)